Реветь:

 Реветь — деревня в Белорецком районе Башкортостана.
 Реветь — река в России, протекает в Республике Башкортостан, Челябинской области.